— ряд значений:

Японская фамилия 
Некоторые значимые носители:
  (яп. 萩原 淳 Hagiwara Jūn, род. 1973) — японский бейсболист (полевой игрок и тренер).
  (яп. 萩原 量吉 Hagiwara Yōkichi, род. 1940) — японский политик и общественный деятель, член компартии Японии. Известен кампаниями против загрязнения воздуха нефтеперерабатывающими предприятиями в рамках борьбы с «астмой Ёккаити».
  (яп. 萩原 一至 Hagiwara Kazushi, род. 1963) — японский мангака, автор манги Bastard!!.
  (яп. 萩原 恭次郎 Hagiwara Kyōjirō, 1899—1938) — японский поэт.
  (яп. 萩原 淳 Hagiwara Kiyoshi, 1904—1987) — мастер и обладатель 9 дана по сёги, председатель Японской ассоциации сёги в 1955—1957 годах.
  или Кадзивара Кимпати (яп. 梶原金八 / 梶原金八) — коллективный псевдоним (1934—1937) группы писателей и сценаристов, также известной как «Нарутаки-гуми» (сост. из Рё Хагивары, Яхиро Фудзи, Синтаро Мимуры, Сигэдзи Фудзии, Эйсукэ Такидзавы, Хироси Инагаки, Садао Яманаки и Момосаку Судзуки).
 Хагивара, Кэнъити (яп. 萩原 健一 Hagiwara Ken’ichi, 1950—2019) — японский киноактёр и музыкант, фронтмен группы The Tempters, одного из лидеров стиля group sounds 1960-х.
  (яп. 萩原 聖人 Hagiwara Masato, род. 1971) — японский актёр кино, ТВ и дубляжа, лауреат нескольких премий за роли второго плана, в том числе «Премии Японской академии» и «Голубой ленты».
 Хагивара, Май (яп. 萩原 舞 Hagiwara Mai, род. 1996) — японская поп-певица, участница проекта Hello! Project Kids и образованной в нём гёрл-группы °C-ute.
  (род. 1982) — японская эротическая модель и порноактриса.
  (яп. 萩原 麻未 Hagiwara Mami, род. 1986) — японская пианистка, лауреат ряда премий.
 Хагивара, Микико (яп. 萩原 美樹子 Hagiwara Mikiko, род. 1970) — японская баскетболистка, первая представительница Японии в ВНБА.
  (1932—2009) — американский романист и дидактик изучения иностранных языков японского происхождения.
  (яп. 萩原 元克 Hagiwara Motoe, 1749—1805) — японский поэт, книжник и исследователь поэзии.
  (яп. 萩原 遼 Hagiwara Ryō, род. 1937), известный также как Сибуя Сэнтаро — японский журналист; также переводчик корейской литературы под псевдонимом Идэ Гудзю.
 , наст. имя Хагивара Дзиндзо (1910—1976) — японский кинорежиссёр и сценарист.
 Хагивара, Сакутаро (яп. 萩原 朔太郎 Hagiwara Sakutarō, 1886—1942) — японский писатель и поэт, реформатор японской поэзии.
  (яп. 萩原 四朗 Hagiwara Shirō, 1906—1993) — японский поэт-песенник.
  или Хагивара Фукусаи (яп. 萩原 静安 Hagiwara Sei’an / 萩原 復斎 Hagiwara Fukusai, 1804—1897) — японский врач, вассал клана Тоса, отец (яп. 萩原 三圭 Hagiwara Sankei, 1840—1894), также известного врача.
  (яп. 萩原 タケ Hagiwara Take, 1873—1936) — японская медсестра, член японской организации Красного Креста, первый председатель Японской ассоциации медсестёр. Первая медсестра в мире, награждённая медалью имени Флоренс Найтингейл.
  (яп. 萩原 英雄 Hagiwara Hideo, 1913—2007) — японский художник-гравёр.
  (яп. 萩原 宏 Hagiwara Hiroshi, 1926—2014) — японский деятель науки и техники, президент Киотского колледжа информатики.
  (яп. 萩原 兵助 Hagiwara Heisuke) — самурай периода Эдо (сёгуната Токугава), вассал клана Асано.
  (яп. 萩原 康 Hagiwara Yasushi, род. 1969) — японский бейсболист (полевой игрок и тренер).

Топонимы 
  — бывшая деревня в префю Кагава, в 1955 включена в г. Онохара, в 2005 вместе с ним — в г. Канъондзи.
 Имеется или имелось еще минимум 4 деревни с таким названием в разных префектурах, однако пока без статей даже в японском разделе.
  — район г. Геро преф. Гифу.
  — район г. Такасаки преф. Гумма.
  — район г. Итиномия преф. Аити.
  — железнодорожная станция в одноимённом районе г. Итиномия префектуры Аити.
  — железнодорожная станция в г. Китакюсю преф. Фукуока.
  — железнодорожная станция г. Геро префектуры Гифу.

Культурные объекты 
  или Хагиварадзи — буддийский храм школы Сингон в преф. Кагава (ныне в г. Канъондзи).
  или Хагивара-тэндзин — синтоистский храм в Сакаи (Осака), позвящённый обожествлённому государственному деятелю, дипломату, книжнику и педагогу Сугавара-но Митидзанэ.